Il Divo se poate referi la:

Il Divo, cvartet vocal multinațional întemeiat în 2003.
Il Divo, coproducție cinematografică franco-italiană dedicată lui Giulio Andreotti, fost prim ministru al Italiei.